Гриндель :

Гриндель, Давид Иероним (1776—1836) — химик, фармацевт, ботаник и врач.

Гриндель, Михаил Александрович (1888 — между 1933 и 1935) — химик, преподаватель Московской сельскохозяйственной академии имени К. А. Тимирязева (РГАУ — МСХА).

Гриндель (Золотурн) — коммуна в Швейцарии, в кантоне Золотурн.